Линейный парк () — парк в городской или пригородной обстановке, основной особенностью которого является большая по длине вытянутая форма.

История 
Некоторые линейные парки представляют собой железнодорожные тропы, другие используют полосы общественной земли рядом с каналами, ручьями, лесополосами, линиями электропередачи, автодорогами и береговыми линиями.

Одним из самых ранних примеров такого вида парков является  — цепочка парков общей площадью 1100 акров (450 га), связанных бульварами и водными путями, находящаяся в Бостоне и Бруклайне, штат Массачусетс.

Позже линейные парки были созданы в Англии рядом с водными путями. В Милтон-Кинс, , в конце 1960-х годов был создан линейный парк в пойме реки Грейт-Уз и её притоках. В Большом Лондоне на территории графств Эссекс и Хартфордшир был создан линейный парк , простирающийся  (42 км) вдоль реки Ли по долине Lea Valley. Он более чем в четыре раза превышает пейзажный Ричмонд-парк.

Также примером линейного парка является берлинский , который был построен на части бывшей Берлинской стены и прилегающей к ней полосы смерти. Другой пример — Краковские Планты в Польше, окружающий Старый город и имеющий длину четыре километра.

В числе других известных линейных парков:  во Франции,  в Великобритании,  в Ирландии,  в Канаде,  в Израиле,  в Японии,  на Филиппинах,  в Южной Корее,  и  в Австралии.

Самое большое количество линейных парков находится в США. Они имеются и в России. Самый протяжённый в Европе линейный парк планируется создать в Ростове-на-Дону.

Некоторые городские надземные переходы функционируют строго как линейные парки, предназначенные для прогулок.

Фотогалерея

См. также 
 Регулярный парк

Примечания

Ссылки 
 Линейные парки от Парижа до Сеула 
 ЛИНЕЙНЫЕ ПАРКИ В ЛАНДШАФТНОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ

Садово-парковое искусство